Сезон ФК «Реал Мадрид» 2010—2011 - 80-й сезон футбольного клубу Реал Мадрид у найвищій лізі іспанського футболу. У цій статті показано статистику гравців, а також усі матчі (офіційні й товариські), що клуб зіграв за цей сезон.

Після закінчення контракту Рауль перейшов до Шальке 04. Його ера в клубі тривала 16 років.

Гравці

Склад команди 

 |
 
 

  |

Трансфери

Прийшли 

Загальні витрати:  €74,5 мільйона

Пішли 

 
Загальний прибуток:  €16 мільйонів, (€5M від трансферу Антоніо Кассано до Мілана)

Передсезонні та товариські матчі 

Востаннє оновлено: 24 травня 2011
Джерело: Preseason, US Tour, US & European Tour, Santiago Bernabéu Trophy, Real Madrid in support of Murcia and Lorca

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 

Востаннє оновлено: 21 травня 2011
Джерело: Realmadrid.com, LFP, La Liga Schedule, La Liga

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Востаннє оновлено: 20 квітня 2011
Джерело: Sorteo deciseisavos Copa del Rey

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Востаннє оновлено: 3 травня 2011
Джерело: realmadrid.com, Draws, Matches

Статистика гравців

Статистика гравців

Голи 

Востаннє оновлено: 21 травня 2011
Джерело: Звіти про матчі в Офіційні матчі

Дисциплінарні покарання 

.

Усі турніри 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!
!Загалом
!Домашні 
!Гостьові
!Нейтральні
|-
|align=left| Ігор зіграно          || 59 || 29 || 29 || 1
|-
|align=left| Ігор виграно             || 44 || 25 || 18 || 1
|-
|align=left| Ігор внічию           || 9 || 1 || 8 || 0
|-
|align=left| Ігор програно            || 6 || 3 || 3 || 0
|-
|align=left| Найбільша перемога           || 8–0 vs Леванте || 8–0 vs Леванте || 4–0 vs Аякс6–2 vs Севілья || 1–0 vs Барселона
|-
|align=left| Найбільша поразка          || 0–5 vs Барселона || 0–2 vs Барселона || 0–5 vs Барселона ||
|-
|align=left| Найбільша перемога (ліга)  || 7–0 vs Малага8–1 vs Альмерія || 7–0 vs Малага8–1 vs Альмерія || 6–2 vs Севілья ||
|-
|align=left| Найбільша перемога (кубок)     || 8–0 vs Леванте || 8–0 vs Леванте || 1–0 vs Атлетіко (Мадрид)1–0 vs Севілья || 1–0 vs Барселона
|-
|align=left| Найбільша перемога (Європа)  || 4–0 vs Аякс4–0 vs Осер4–0 vs Тоттенгем Готспур || 4–0 vs Осер4–0 vs Тоттенгем Готспур || 4–0 vs Аякс ||
|-
|align=left| Найбільша поразка (ліга) || 0–5 vs Барселона || 0–1 vs Спортінг Хіхон2–3 vs Реал Сарагоса || 0–5 vs Барселона ||
|-
|align=left| Найбільша поразка (кубок)    || 0–2 vs Леванте ||  || 0–2 vs Леванте ||
|-
|align=left| Найбільша поразка (Європа) || 0–2 vs Барселона || 0–2 vs Барселона ||  ||
|-
|align=left| "Сухих" матчів          || 30 || 17 || 12 || 1
|-
|align=left| Голів забито          || 148 || 94 || 53 || 1
|-
|align=left| Голів пропущено        || 43 || 16 || 27 || 0
|-
|align=left| Різниця заб. і проп.       || +105 || +78 || +26 || +1
|-
|align=left| У середньому  за гру    || 2.51 || 3.24 || 1.83 || 1
|-
|align=left| У середньому  за гру || 0.73 || 0.55 || 0.93 || 0
|-
|align=left| Жовтих карток         || 152 || 65 || 84 || 3
|-
|align=left| Червоних карток            || 12 || 6 || 5 || 1
|-
|align=left| Найбільше ігор     ||  Ікер Касільяс (54) || colspan=3|–
|-
|align=left| Найбільше хвилин  ||  Ікер Касільяс (5029) || colspan=3|–
|-
|align=left| Найкращий бомбардир           ||  Кріштіану Роналду (53) || colspan=3|–
|-
|align=left| Найкращий асистент         ||  Месут Езіл (25) || colspan=3|–
|-
|align=left| Очок               || 138/174 (79.31%) || 73/84 (86.9%) || 62/87 (71.26%) || 3/3 (100%)
|-
|align=left| Відсоток перемог         || 74.58% || 86.21% || 62.07% || 100%
|-

Див. також 
Кубок Іспанії з футболу 2010—2011
Ла-Ліга 2010—2011
Ліга чемпіонів УЄФА 2010—2011

Примітки

Посилання 

Real Madrid Team Page
 Real Madrid (Spain) profile

Реал Мадрид
Сезони ФК «Реал Мадрид»